Okręty US Navy o nazwie USS  "Egret":

 Pierwszy USS Egret (AMc-24) był unikatowym trałowcem, który był w służbie w latach 1941-1946.
 Drugi USS Egret (YMS-136) był trałowcem typu YMS-1, który wszedł do służby w 1943 i został skreślony z listy floty w 1959 i rok później został przekazany Brazylii.

Egret